Hingst ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Hingst (* 1979), deutsche Fußballspielerin
 Carl Wilhelm Hingst (1814–1885), deutscher Kirchschullehrer
 Carolin Hingst (* 1980), deutsche Leichtathletin

 Kai-Michael Hingst (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marie Sophie Hingst (1987–2019), deutsche Bloggerin und Historikerin 
 Paul von Hingst (1846–1919), königlich-sächsischer General der Infanterie
 Sascha Hingst (* 1971), deutscher Fernsehmoderator
 Wolfgang Hingst (* 1938), Historiker und Journalist